Джей-Джей Йохансон (, настоящее имя — Йейе Юхансон ; род. 11 октября 1969 года в Тролльхеттане, Швеция) — шведский музыкант.

Биография 
С детства учился игре на пианино, кларнете и флейте. В 14 лет начал играть на саксофоне и гитаре, писал аранжировки для школьного духового оркестра. Учился в лондонской школе искусств графическому дизайну. С 1992 года работал диджеем в клубах.

В 1996 году Джей-Джей Йохансон записал первый альбом Whiskey, написанный в стиле трип-хоп с элементами джаза и эмоционально-печальным вокалом. С этим материалом Йохансон активно выступал в различных европейских клубах; альбом получил популярность в Швеции и некоторых странах Европы. В 1998 был записан второй альбом Tattoo.

Альбом 2000 года Poison был написан в соавторстве с гитаристом из Cocteau Twins Робином Гатри, с последующей электронной аранжировкой Йохансона. Диск получил популярность в Европе, заняв высокие места в поп-чартах (#4 во Франции). В этом же году Йохансон записал саундтрек к фильму La Confusion des Genres (реж. Илан Дюран Коэн), а также создал видео-музыкальную инсталляцию Cosmodrome, впервые показанную в Дижоне. Всё это подготовило хорошую почву для выхода сингла «On the Radio» и следующего синти-поп альбома Antenna; популярность добавил и выход клипов на телевидении.

За Antenna последовали альбомы Rush и The Long Term Physical Effects Are Not Yet Known, более разнообразные в музыкальном отношении — композиции сочетали в себе меланхолически-джазовые интонации первых трип-хоповых альбомов и электроклэш-звучание Antennа.

В 2008 году на Break My Heart studio записан альбом Self-Portrait с участием американского гитариста-импровизатора Джеффа Райана. В новом альбоме жёсткие ритмы и экспериментальные ходы сочетаются с сентиментальным вокалом Йохансона, продолжая эклектичное звучание предшествующих записей.

Дискография

Студийные альбомы 
 Whiskey (1996)
 Tattoo (1998)
 Poison (2000)
 La confusion des genres (саундтрек к La Confusion des Genres — 2000)
 Antenna (2002)
 Rush (2005)
 The Long Term Physical Effects Are Not Yet Known (2007)
 La troisième Partie du Monde (саундтрек к фильму «Треть мира» — 2008)
 Self-Portrait (2008)
 Spellbound (2011)
 Cockroach (2013)
 Opium (2015)
 Bury the Hatchet (2017)
 Looking Glass, Vol.2 (2018)
 Kings Cross (2019)
 Silver Screen (микс каверов к фильмам к рождеству — 2019)
 Rorschach Test (2021)

Компиляции 
 Poison/La Confusion des Genres (2000)
 Prologue: Best of the Early Years 1996—2002 (2004)

Ссылки 

Исполнители Universal Music Group
Музыканты в стиле синти-поп
Музыканты-электронщики Швеции
Трип-хоп музыканты